Jean Lamarre peut désigner :
 Jean Lamarre (né en 1953), un administrateur, entre autres président des Conseils d'administration du Devoir et Télé-Québec ;
 Jean Lamarre (né en 1955), un sociologue spécialiste de l'historiographie du Québec ;
 Jean Lamarre (né en 1958), un historien et un professeur canadien.